Bearbeitung oder Bearbeiten steht für:

 Holzbearbeitung
 Steinbearbeitung, siehe Werksteinoberfläche
 Bearbeitung (Urheberrecht), Abwandlung eines künstlerischen Werkes
 Bearbeitung eines Musikstücks für andere Instrumente, siehe Transkription (Musik)
 Sachbearbeitung, siehe Sachbearbeiter
 Bearbeiten, ein Standardmenü bei Computerprogrammen, siehe Menü (Computer) #Grundlegende Menüs

Siehe auch: